Ville Lajunen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||19 ||1 ||11 ||12 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||45 ||8 ||11 ||19 ||20 ||10 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||58 ||5 ||33 ||38 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 60|| 7|| 17|| 24|| 69|| 18|| 3|| 7|| 10|| 20
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 22|| 2|| 10|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| 12|| 0|| 5|| 5|| 0
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 53|| 7|| 14|| 21|| 16|| 10|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || Elitserien || 48|| 4|| 9|| 13|| 20|| 15|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2014-2015 || Jokerit || KHL || 49|| 3|| 17|| 20|| 16|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 58|| 9|| 19|| 28|| 32|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 53|| 10|| 6|| 16|| 16|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 52|| 6|| 20|| 26|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 56|| 10|| 18|| 28|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL ||60 || 4 || 21 || 25 || 6 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2020-2021 || TPS || Liiga || 55 || 9 ||19 ||28 ||24 ||13 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2021-2022 || TPS || Liiga  ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Färjestads BK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Naissance à Helsinki
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du TPS (hockey sur glace)